Семён Смирно́в:
 
 Смирнов, Семён Васильевич (1924—1950) — полный кавалер ордена Славы.
 Смирнов, Семён Сергеевич (1901—1985) — советский государственный деятель, секретарь Днепродзержинского горкома КП(б)У.